Radomir Putnik ist der Name folgender Personen:

* Radomir Putnik (Woiwode) (1847–1917), serbischer Generalfeldmarschall
 Radomir Putnik (Basketballtrainer), jugoslawischer Basketballtrainer  
 Radomir Putnik (Schriftsteller) (* 1946), jugoslawisch-serbischer Schriftsteller, Dramaturg und Kritiker